Sand Lake es el nombre de dos pueblos en Wisconsin:

 Sand Lake (condado de Burnett, Wisconsin)
 Sand Lake (condado de Sawyer, Wisconsin)